Arvydas Sabonis (1964-) – cestista lituano
Domantas Sabonis (1996-) – cestista lituano
Tautvydas Sabonis (1992-) – cestista lituano